Olofernes o Orofernes, fill del rei Ariamnes I, germà del rei Ariarates I, i pare del rei Ariaramnes I de Capadòcia
 Olofernes o Orofernes, rei de Capadòcia